Па́укер (, , ), фамилия немецкого происхождения, встречается также среди евреев.

 Паукер, Анна (1893—1960) — деятель румынского рабочего движения.
 Паукер, Герман Егорович (1822—1889) — русский механик и военный инженер.
 
 Паукер, Магнус Георг фон (1787—1855) — математик, астроном, метролог.
 Паукер, Марчел (1896—1938) — румынский революционер еврейского происхождения. Муж Анны Паукер.
 Паукер, Юлиус фон (1798—1856) — российский юрист и историк; брат Магнуса фон Паукера.